Hanna Hilton (Brookville, 31 de outubro de 1984) é uma ex-atriz pornográfica americana.

Biografia 
Hilton foi líder de torcida no colégio e trabalhava meio período em uma franquia da Dairy Queen em Connersville, Indiana. Ela foi casada e tem um filho. Ela começou a modelar quando concordou em tirar fotos de roupa de banho e lingerie com um fotógrafo que a fotografou no colegial. Um agente descobriu suas fotos na internet e a levou para Los Angeles. Sua primeira sessão de fotos para adultos foi na edição de dezembro de 2006 da Penthouse como Pet do Mês. A partir daí, com a aprovação de seu então namorado, o ator pornô Jack Venice, Hanna decidiu saltar para filmes pornográficos. Ela realizou sua primeira cena heterossexual com Venice para a Brazzers em abril de 2008. Em maio de 2008, ela assinou um contrato de exclusividade com a Vivid Entertainment. Seu filme de estreia na empresa foi Meggan and Hanna Love Manuel.

Hilton foi nomeada Twistys Treat do Mês em novembro de 2006, Hustler Honey em janeiro de 2007, Booble Girl do Mês em julho de 2008 e WrestlingInc Girl do Mês em abril de 2009. Fora do universo pornô, fez uma pequena participação no filme Surrogates de 2009.

Em setembro de 2009, a Vivid confirmou que a atriz, que continua sob contrato, decidiu fazer uma pausa em sua carreira, sem razões de interesse público ou a duração da mesma.

Prêmios 
 Twistys Treat do Mês - Miss Novembro de 2006
 Pet do Mês da Penthouse - Dezembro de 2006
 Hustler Honey - Janeiro de 2007
 Booble Girl do Mês - Maio de 2007
 Booble Girl do Mês - Julho de 2008
 Wrestlinginc Girl do Mês - Abril de 2009

Ligações externas 

 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Brookville (Indiana)